Kvalspelet till Europamästerskapet i fotboll 2008 spelades 16 augusti 2006–24 november 2007.

De deltagande lagen var indelade i sju kvalgrupper och de två bästa lagen i varje grupp gick vidare till huvudturneringen. Slutspelet spelas i Schweiz och Österrike och de schweiziska och österrikiska landslagen är direktkvalificerade i egenskap av värdar.

Kazakstan deltog för första gången i kvalspelet till Europamästerskapet, då Kazakstan från självständigheten 1991 och fram till 2002 tillhört det Asiatiska fotbollsförbundet. Efter att Serbien och Montenegro under perioden mellan lottningen och första omgången delades upp i de två "nygamla" staterna Serbien och Montenegro togs deras plats i kvalet över av Serbiens landslag. Montenegros landslag deltog ej, då Montenegro vid kvalspelts start 2006 varken var medlemmar av Fifa eller Uefa, något man sedermera blev under 2006.

Grupper och seedning 
Tabellen nedan visar i vilken grupp samt seedningsgrupp varje lag tillhörde. Grön bakgrundsfärg markerar de lag som kvalificerades sig för slutspelet.

Skiljeregler 
I de fall flera lag hamnade på samma poäng såg tävlingsbestämmelserna ut enligt följande:
 Flest poäng i inbördes möten.
 Bästa målskillnad i inbördes möten.
 Flest gjorda mål i inbördes möten.
 Flest gjorda bortamål i inbördes möten.
 Om flera lag fortfarande inte kan skiljas åt genomför man återigen steg 1–4. Ger detta ingen förändring fortsätter man till steg 6.
 Bästa målskillnad totalt i gruppen.
 Flest gjorda mål totalt i gruppen.
 Flest gjorda bortamål totalt i gruppen.
 Högsta fair play-ranking totalt i gruppen.
 Lottdragning.

Gruppspel

Grupp A 

 Armenien och Azerbajdzjan spelade bara 12 matcher eftersom Uefa valt att ställa in matcherna mellan de två lagen.

Inbördes möten

Grupp B 
Huvudartikel: Grupp B i kvalspelet till Europamästerskapet i fotboll för herrar 2008

Grupp C 
Huvudartikel: Grupp C i kvalspelet till Europamästerskapet i fotboll för herrar 2008

Inbördes möten

Grupp D 
Huvudartikel: Grupp D i kvalspelet till Europamästerskapet i fotboll för herrar 2008

Grupp E 
Huvudartikel: Grupp E i kvalspelet till Europamästerskapet i fotboll för herrar 2008

Inbördes möten

Grupp F 
Huvudartikel: Grupp F i kvalspelet till Europamästerskapet i fotboll för herrar 2008

 Sverige blev tilldelad segern med 3–0 i den avbrutna matchen Danmark – Sverige.

Inbördes möten

Grupp G 
Huvudartikel: Grupp G i kvalspelet till Europamästerskapet i fotboll för herrar 2008

Inbördes möten

Albanien rankas ovan Slovenien enligt regeln om bäst målskillnad, totalt i gruppen.

Skytteliga

Referenser

Webbkällor 
 Uefa

Externa länkar 
 
 

Kvalspelet till Europamästerskapet i fotboll för herrar 2008